Valmy kan syfta på:

 Valmy, Marne –en kommun i Frankrike
 Slaget vid Valmy – den 20 september 1792
 Valmy (1847) – ett franskt örlogsfartyg